

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (5) Astrée est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 Les astrées sont des gastéropodes du genre Guildfordia.
 Les astrées sont des champignons du genre Astraeus, de la famille des Diplocystidiaceae.

Informatique 
 ASTRÉE (« Analyseur statique de logiciels temps-réel embarqués ») est un outil d'analyse statique de programmes de code temps réel embarqué.

Sciences humaines et sociales

Mythologie 
 Astrée est une déesse mineure de la mythologie grecque, personnalisation de la justice. Selon les versions c'est la fille de Zeus et de Thémis ou bien celle d'Astréos et d'Éos.

Culture et société

Littérature 
 L'Astrée est une œuvre-fleuve d'Honoré d'Urfé () ;

Musique 
 Astrée est un opéra français avec un livret de Jean de La Fontaine et une composition de Pascal Colasse (1691).
 L'Astrée est une sonate de François Couperin (1693).
 L'Astrée est un ensemble d'instrumentistes fondé en 1996 par Benoît Dratwicki.
 Le Concert d'Astrée est un ensemble de musique baroque fondé en 2000 par Emmanuelle Haïm.
 Astrée est un ancien label discographique fondé par Michel Bernstein.

Transports 
 Astrée est un automoteur prototype de la SNCF.
 LAstrée est l'épave d'un cargo charbonnier coulé au large de Port-Vendres.
 LAstrée (Q200) est un sous-marin français de classe Aurore.

Anthroponyme

Prénom 
 Astrée est un prénom féminin.